Kirche Berge steht für:
 Evangelische Kirche Berge (Hamm)
 Evangelische Kirche Berge (Neu-Eichenberg) im Ortsteil Berge von Neu-Eichenberg in Hessen
Dorfkirche Berge steht für:
 Dorfkirche St. Nikolaus (Berge) im Ortsteil Berge von Werben an der Elbe im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Berge (Gardelegen) im Ortsteil Berge von Gardelegen im Landkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Berge (Nauen) im Ortsteil Berge der Stadt Nauen im Landkreis Havelland von Brandenburg
 Dorfkirche Berge (Prignitz) in Berge im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Siehe auch:
 St. Johannes Evangelist (Berge) im gleichnamigen Ortsteil von Medebach im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen
 St. Michael (Berge) im gleichnamigen Ortsteil von Anröchte im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia (Berge) im gleichnamigen Ortsteil von Meschede im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Meschede
 Berger Kirche
 Kirche Berg
 Kirchenberg
 Kloster Berge
 St. Marien Bergen